De Rally van Portugal 1989, formeel 23º Rallye de Portugal Vinho do Porto, was de 23e editie van de rally van Portugal en de derde ronde van het wereldkampioenschap rally in 1989. Het was de 189e rally in het wereldkampioenschap rally die georganiseerd wordt door de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA). De start en finish was in Estoril.

Programma

Resultaten

Statistieken

Klassementsproeven

Kampioenschap standen

Rijders

Constructeurs 

 Noot: Enkel de top 5-posities worden in beide standen weergegeven.

Externe links 
  Resultaten op juwra.com
  Resultaten op ewrc-results.com

 

Por
Rally van Portugal